Pidzamtche peut faire référence à :
 Pidzamtche, quartier historique de la ville de Lviv, en Ukraine.
 Gare de Pidzamtche, gare ferroviaire desservant le quartier du même nom.
 Pidzamtche, quartier de la ville de Kamianets-Podilskyï, en Ukraine.
 Pidzamtche, village d'Ukraine.

Sources